Indoidiopterus  — род тлей из подсемейства . Встречаются в Южной Азии, в таких странах как Индия и Пакистан.

Описание 
Мелкие насекомые, длина 1,6—1,8 мм.
Ассоциированы с растениями рода Герань (Geranium). Диплоидный набор хромосом 2n=12. Иногда рассматривается в составе рода Neotoxoptera
.

 
 (=Neotoxoptera geranii)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Монотипические роды полужесткокрылых